Doboj est un toponyme qui peut désigner :
Doboj, une ville de Bosnie-Herzégovine située dans la République serbe de Bosnie ;
Doboj, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.